Kaulfuss se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Georg Friedrich Kaulfuss
 Uwe Kaulfuss